Нари — многозначный термин.
 Нари (ნ, ) — тринадцатая буква грузинского алфавита.

Топоним:
 Нари (, ) — район провинции Кунар в Афганистане.
 Нари () — уезд провинции Баккан во Вьетнаме.